Chaetogaster är ett släkte av ringmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Chaetogaster i familjen glattmaskar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Naididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Glattmaskar
Chaetogaster